Варзо́б:
 Варзоб — река на юго-западе Таджикистана.
 Варзоб (курорт) — курортная зона Таджикистана.
 Варзоб (футбольный клуб)
 Варзоб (посёлок) — посёлок в Таджикистане